Finlandię na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w 1980 roku reprezentowało 29 zawodników (21 mężczyzn i 8 kobiet) w 2 dyscyplinach. Zdobyli oni łącznie 34 medali (w tym 15 złotych), plasując swój kraj na 2. miejscu w klasyfikacji medalowej.

Był to drugi występ Finlandii na zimowych igrzyskach paraolimpijskich.

Medaliści

Złote Medale

Srebrne Medale

Brązowe Medale

Wyniki reprezentacji

Biegi Narciarskie 
Objaśnienie kategorii:
 1A - Osoby po amputacji kończyny dolnej powyżej kolana
 2A - Osoby po amputacji kończyny dolnej poniżej kolana
 2B - Osoby po amputacji obu kończyn dolnych, z łagodnym porażeniem mózgowym lub z częściową amputacją kończyny
 3A - Osoby po amputacji kończyny górnej
 3B - Osoby po amputacji obu kończyn górnych
 5 - Osoby na wózku
 5A - Osoby z funkcjonującym wzrokiem na poziomie 10%
 5B - Osoby niewidome

Mężczyźni

Kobiety

Łyżwiarstwo szybkie na siedząco 
Objaśnienie kategorii
 I, II (mężczyźni) i IV (kobiety) - paraliż z dobrze funkcjonującą równowagą w siedzeniu
 III (mężczyźni) i V (kobiety) - paraliż z częściowym lub całkowitym brakiem równowagi w siedzeniu

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy 

Finlandia na igrzyskach paraolimpijskich
Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Geilo 1980
1980 w Finlandii